Pilton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Pilton, Somerset, ort, England, 
 Pilton, Northamptonshire, England, 
 Pilton, Rutland, England, 
 Pilton, Devon – en ort i Devon, England
 Pilton, Skottland – en ort i Edinburgh, Skottland

Robotskapade Storbritannienförgreningar